Stati Uniti d'America
 Wellsville – città della Contea di Franklin, Kansas
 Wellsville – città della Contea di Montgomery, Missouri
 Wellsville – città della Contea di Allegany, New York
 Wellsville – villaggio della Contea di Columbiana, Ohio;
 Wellsville – borough della Contea di York, Pennsylvania
 Wellsville – città della Contea di Cache, Utah